Nenz ist der Name von

 Cornelia Nenz, deutsche Dramaturgin und Intendantin
 Karin Nenz (* 1945), deutsche Glasgestalterin und Glaskünstlerin
 mehrere Flüsse in Russland